Alphonse Albert "Frenchy" Lacroix, ameriški hokejist, * 21. oktober 1898, Newton, Massachusetts, ZDA, † 12. april 1973, Lewiston, Maine, ZDA.

Igral je na položaju vratarja. Ob koncu prve svetovne vojne je bil del ameriške mornarice. Šest sezon je prebil v moštvu Boston A.A. Unicorns. Najbolj znan je po igranju za NHL moštvo Montreal Canadiens, kjer je nasledil Georgesa Vézinaja. V sezoni 1925/26 je za Canadiense igral na 5 tekmah. V naslednji sezoni je ostal s Canadiensi, a je imel v moštvu mesto prve rezerve in ni dobil priložnosti, zato se je vrnil v nižje lige. 

Bil je član ameriške reprezentance na Zimskih olimpijskih igrah 1924, kjer je osvojil srebrno medaljo.

Pregled kariere

|-
| Newton High School
| High-MA
| 14/15
|
| 7
| 15
| 
| 
| 
| 
| 3.06
| 
|
| 1
| 1
|
|
|
|
| 1.50
|
|-
| Newton High School
| High-MA
| 15/16
|
| 7
| 9
| 
| 
| 
| 
| 1.93
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Newton High School
| High-MA
| 16/17
|
| 8
| 10
| 
| 
| 
| 
| 1.88
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Navy Yard
| USNHL
| 17/18
|
| 11
| 22
| 
| 
| 
| 
| 2.90
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston A.A. Unicorns
| Ekshib.
| 19/20
|
| 3
| 8
| 
| 
| 
| 
| 3.56
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston A.A. Unicorns
| BCSHL
| 21/22
|
| 1
| 2
| 
| 
| 
| 
| 2.67
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston A.A. Unicorns
| USAHA
| 22/23
|
| 9
| 10
| 
| 
| 
| 
| 1.48
| 
|
| 4
| 4
|
|
|
|
| 1.33
|
|-
| Boston A.A. Unicorns
| USAHA
| 23/24
|
| 6
| 10
| 
| 
| 
| 
| 2.22
| 
|
| 3
| 8
|
|
|
|
| 2.67
|
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 24
|
| 5
| 6
| 
| 
| 
| 
| 1.60
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston A.A. Unicorns
| USAHA
| 24/25
|
| 21
| 40
| 
| 
| 
| 
| 2.51
| 
|
| 4
| 10
|
|
|
|
| 4.00
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 25/26
|
| 5
| 16
| 
| 
| 
| 
| 3.43
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 26/27
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Reds
| Can-Am
| 27/28
|
| 4
| 12
| 
| 
| 
| 
| 2.88
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lewiston St. Doms
| NEHL
| 27/28
|
| 22
| 42
| 
| 
| 
| 
| 1.87
| 
|
| 5
| 16
|
|
|
|
| 3.15
|
|-
| Lewiston St. Doms
| NEHL
| 28/29
|
| 4
| 9
| 
| 
| 
| 
| 2.25
| 
|
| 3
| 8
|
|
|
|
| 2.00
|
|-
| Providence Reds
| Can-Am
| 29/30
|
| 1
| 2
| 
| 
| 
| 
| 2.00
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Tigers
| Can-Am
| 30/31
|
| 4
| 13
| 
| 
| 
| 
| 3.25
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Viri in opombe

Zunanje povezave

Profil

Ameriški hokejski vratarji
Ameriški hokejski reprezentanti
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Newton High School
Hokejisti Boston Athletic Association
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Providence Reds
Hokejisti Lewiston St. Doms
Hokejisti Boston Tigers